Симеон Нігер - апостол від 70, ім'я якого згадується в 13 главі книги Діянь. В Діяннях апостольських, святий євангеліст Лука говорить: В Антіохії, в тамтешній Церкві були ці пророки та вчителі: Варнава й Симеон, званий Нігер (Діян. 13, 1). Про цього ж святого згадує й святий Епіфаній, який, перераховуючи імена сімдесяти апостолів, згадує між ними й і Нігера (тобто Симеона Нігера). Цим перелікои Епіфаній дає нам підставу зробити висновок, що лик менших апостолів складався з сімдесяти двох і що Симеон Нігер належав до їх числа.

Цього святого часто плутають із Симеоном - братом Господа по плоті, через однаковість імен.

День пам'яті святого Симеона Нігера відбувається 4 січня (17 січня за новим стилем).

Примітки 

Святі